Espoirs (frz. ‚Hoffnungen‘) ist, besonders in Frankreich, der Name für eine Nachwuchsklasse im Sport:
 Pétanque, siehe Pétanque-Wettbewerbe#Wettbewerbe für bestimmte Altersgruppen
 Radsport, wo diese Altersklasse offiziell Männer U23 heißt.

Siehe auch:
 Klasseneinteilung im Sport